Herzfelde steht für folgende Orte:

 Herzfelde (Rüdersdorf bei Berlin), Ortsteil von Rüdersdorf bei Berlin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Herzfelde (Templin), Ortsteil von Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Herzfelde (Seehausen), Wohnplatz in Seehausen-Schöneberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Herzfelde  (Ostpr.), früherer Name von Saretschje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Herzfelde, früherer Name von Golejewo (Barlinek), Dorf im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Herzfelde ist der Familienname folgender Personen:
 Wieland Herzfelde (eigentlich Wieland Herzfeld; 1896–1988), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:
 Herzfeld